The Last Don steht für:
Den Originaltitel des Romans Der letzte Pate von Mario Puzo
Der Miniserie The Last Don (Miniserie) (1997)
Der Miniserie The Last Don II (Miniserie) (1998)